Die XVIII. Panamerikanischen Spiele fanden vom 26. Juli bis zum 11. August 2019 in der peruanischen Hauptstadt Lima statt.

Austragungsort 
Bis zum Ende der Bewerbungsfrist am 31. Januar 2013 hatten vier Städte ihre Kandidatur eingereicht. Die Kandidatenstädte waren Ciudad Bolivar (Venezuela), La Punta (Argentinien), Lima (Peru) und Santiago de Chile (Chile). Die Panamerikanische Sportorganisation (PSO) wählte in Toronto am 11. Oktober 2013 Lima als Austragungsort aus:

Teilnehmende Nationen 
Sämtliche 41 Mitgliedernationen der Panamerikanischen Sportorganisation nahmen an den Spielen teil:

Sportarten

Medaillenspiegel

Weblinks 
 Offizielle Website (englisch)
  (spanisch)

Einzelnachweise 

2019
 
Multisportveranstaltung 2019